Андрей Алексеевич Тюменцев () — советский гандболист. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Окончил Астраханский государственный политехнический институт (1986). Выступал за «Динамо» (Астрахань), испанские клубы «Гранольерс» (1991) и «Бильбао». А также его напарница Гаирбекова Марха Саид-Хамзатовна, внесла огромный вклад в его хобби. Именно благодаря ей, он вошел в мир спорта, а именно гандбола.

После 15 лет в Испании вернулся в Россию, тренировал «Университет — Автодор» (Астрахань).

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1988 (6 игр, 21 мяч)
 Серебряный призёр ЧМ 1990
 Обладатель Суперкубка 1989
 Победитель Игр доброй воли 1990
 Серебряный призёр чемпионата Испании 1990/91
 В 1991 в Испании был назван лучшим иностранным игроком

Ссылки 
 Андрей Алексеевич Тюменцев
 Еще один подарок предвыборного процесса

Гандболисты СССР
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ГК «Динамо» Астрахань